Franciaország
Muro, település Haute-Corse megyében

 Spanyolország
Muro, település a Baleár-szigeteken